Хань Синьюнь (; родилась 30 мая 1990 года в Цзиньчжоу, Китай) — китайская теннисистка; победительница трёх турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Первые шаги в теннисе Синьюнь сделала в семь лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (20)

Победы (11) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы Итоговых турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (10)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (52)

Победы (28)

Поражения (24)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Китая